Лез-Іль-Барде́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 200 км на захід від Парижа, 38 км на південь від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Лез-Іль-Бардель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Лез-Іль-Бардель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кальвадос